Kingston har flere betydninger.

 Kingston Technology – Stor producent af RAM til computere

Steder

Jamaica 
 Kingston, Jamaica – Jamaicas hovedstad

Australien 
 Kingston, Australian Capital Territory, forstad til Canberra
 Kingston, Norfolk Island, hovedstad for territoriet
 Kingston, Queensland, forstad for Logan City
 Kingston SE, South Australia
 Kingston-On-Murray, South Australia
 Kingston, Tasmania, by syd for Hobart
 Kingston, Victoria
 City of Kingston
 Division of Kingston

Canada 
 Kingston, New Brunswick
 Kingston, Newfoundland og Labrador
 Kingston, Nova Scotia
 Kingston, Ontario

New Zealand 
 Kingston, New Zealand

Storbritannien

England 
 Kingston, Cambridgeshire
 Kingston, Devon
 Kingston, Isle of Wight
 Kingston, Kent
 Kingston, Hampshire
 Kingston, Purbeck, Dorset
 Kingston, North Dorset
 Kingston, Milton Keynes
 Kingston Bagpuize, Oxfordshire (formerly Berkshire)
 Kingston by Ferring, West Sussex
 Kingston by Sea, West Sussex
 Kingston near Lewes, East Sussex
 Kingston on Soar, Nottinghamshire
 Kingston Seymour, Somerset
 Kingston St Mary, Somerset
 Kingston upon Hull – By i England (ofte blot kaldet Hull)
 Kingston upon Thames – By i England
 Kingston upon Thames (distrikt) – Distrikt i England

Skotland 
 Kingston, East Lothian
 Kingston, Moray

USA 
 Kingston, Californien
 Kingston, Fresno County, California
 Kingston, Georgia
 Kingston, Illinois
 Kingston, Louisiana
 Kingston, Maryland
 Kingston, Massachusetts
 Kingston, Michigan
 Kingston, Minnesota
 Kingston, Missouri
 Kingston, Nevada
 Kingston, New Hampshire
 Kingston, New Jersey
 Kingston, New York, original hovedstad for staten New York
 Kingston, Ohio
 Kingston, Oklahoma
 Kingston, Pennsylvania
 Kingston, Rhode Island
 Kingston Railroad Station, Rhode Island
 Kingston, Tennessee
 Kingston, Hunt County, Texas
 Kingston, Utah
 Kingston, Washington